Thomas Dittrich ist der Name folgender Personen:

* Thomas Dittrich (Leichtathlet) (* 1954), deutscher Leichtathlet 
 Thomas Dittrich (Badminton) (* 1964), deutscher Badmintonspieler